Huixtepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Pablo Huixtepec (kommunhuvudort), Oaxaca, 
 Huixtepec, Guerrero, ort, Ometepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar